Ehemaliges Waisenhaus steht für:
 Ehemaliges Waisenhaus (Boppard)
 Ehemaliges Waisenhaus (Eichstätt)